Ciudad Bolívar pode referir-se a:

 Ciudad Bolívar (Venezuela)
 Ciudad Bolívar (Antioquia)
 Ciudad Bolívar (Bogotá)

Ver também

 Bolívar

Desambiguações de topônimos